Ардиза́с () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Колонь. Округ коммуны — Ош.

Код INSEE коммуны — 32007.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 38 км западнее Тулузы, в 35 км к востоку от Оша.

На востоке коммуны протекает река Лорак ().

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 198 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 139 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 100 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 71,9 %, в 1999 году было 74,6 %). Из 100 активных жителей работали 93 человека (45 мужчин и 48 женщин), безработных было 7 (4 мужчины и 3 женщины). Среди 39 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Готическая церковь Св. Лупа (реставрирована в XIX веке)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер